De Rally van San Remo 1977, officieel 19º Rallye Sanremo, was de 19de editie van de Rally van San Remo en de negende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1977. Het was de 50ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 19º Rallye Sanremo
 Juwra.com San Remo Rally 1977

San R
Rally van San Remo